

Saintes 
Voir , notamment :
 Louise de Marillac, (1591-1660) canonisée en 1934, fondatrice de la Compagnie des Filles de la Charité.

Dynastes 
 Louise de Savoie (1476-1531), mère de François I, roi de France, régente du royaume.
 Louise de Lorraine-Vaudémont (1553-1601), épouse de Henri III, roi de France.
 Louise de Mecklembourg-Strelitz, (1776-1810), épouse de Frédéric-Guillaume III, roi de Prusse.
 Louise d'Orléans (1812-1850), épouse de Léopold I, roi des Belges.
 Louise de Belgique (1858-1924) épouse du prince Philippe de Saxe-Cobourg-Kohary

Autres personnalités célèbres 
 Louise de Belgique (1858-1924), fille aînée du roi Léopold II, fut mariée au prince Philippe de Saxe-Cobourg-Kohary, défraya la chronique.
 Louise Michel (1830-1905), institutrice, militante anarchiste, franc-maçonne et féministe, une des figures majeures de la Commune de Paris.
 Louise de La Vallière (1644-1710), Dame Française, favorite du roi Louis XIV de France puis carmélite.
 Louise de Degenfeld (1634-1677), épouse morganatique de Charles I Louis, Electeur du Palatinat.
 Louise Labé (1524-1566), grande poétesse de la Renaissance appartenant à l'Ecole lyonnaise.

Toponyme 

 Louise, ville américaine du Mississippi ;
 Louise, une census designated place américaine située au Texas ;
 Louise, municipalité rurale canadienne du Manitoba ;
 Avenue Louise, nom d'une chaussée de Bruxelles en l'honneur de la princesse Louise de Belgique ;
 Tour Louise, immeuble de bureaux situé sur l'avenue Louise ;
 Lac Louise, lac canadien du parc national Banff, en Alberta ;
 Place Louise, nom d'une place de Bruxelles d'où part l'Avenue Louise ;
 Louise, station de la ligne 2 du métro de Bruxelles ;
Louise, nom d'une rue circulaire de la municipalité de Salaberry de Valleyfied, au sud-ouest du Québec.

Opéra et cinéma 

 Louise, opéra de Gustave Charpentier (1900).
 Louise, film d'Abel Gance, d'après l'opéra de Gustave Charpentier (1939).
 Louise, film d'Alexander Hall (1950).
 Chère Louise, film de Philippe de Broca (1972).
 Thelma et Louise, film de Ridley Scott (1991).
 Louise (take 2), film de Siegfried (1999).
 Louise-Michel (film), film de Gustave Kervern et Benoît Delépine (2008)
 Thelma, Louise et Chantal est un film français réalisé par Benoît Pétré en 2009.
 Louise Wimmer, film de Cyril Mennegun (2012).
 Louise, film de Jean-François Gallotte (2015)

Musique 
 Louise, chanson de Leo Robin et Richard A. Whiting pour le film musical américain La Chanson de Paris (1929).
 Louise (1982) est le principal succès de l'auteur-compositeur-interprète Gérard Berliner.
 Voir les chansons francophones dont le titre contient le prénom Louise.
 Louise Attaque est un groupe français de rock.

Littérature 
Mademoiselle Louise, série de bandes dessinées d’André Geerts parues entre 1993 et 2009.

Prénom 
 
 Voir le prénom

Patronyme 
 Marc Louise (1949-2013), artiste peintre, lithographe, illustrateur et sculpteur.
 Ruth Harriet Louise (1903-1940), photographe américaine.
 Tina Louise (1934-), actrice américaine.

Société 
 Holding Louise SAS (aussi appelé groupe Louise ou boulangerie Louise), située à Feignies (département du Nord), est un groupe financier spécialisé dans la boulangerie.

Autres 
 Harry and Louise, campagne publicitaire télévisée financée par la Health Insurance Association of America.

Notes et références 

Homonymie de titre
Homonymie de patronyme